DJ Nasty & LVM são um grupo de produção de hip hop, formados pelos irmãos DJ Nasty (Johnny Mollings) e LVM (Lenny Mollings).

Produtores de hip hop dos Estados Unidos